Marc Tarabella – politico belga 
 Viliano Tarabella – scultore italiano